Autostrada A1 „Trakija” – autostrada w Bułgarii długości 360 km., leżąca w VII transeuropejskim korytarzu transportowym.

Autostrada łączy stolicę Bułgarii z czarnomorskim portem Burgas.

Istniejące odcinki

Bibliografia 
 

Autostrady w Bułgarii